Określenie głębokie gardło (ang. deep throat) może odnosić się do następujących znaczeń:

 Głębokie gardło – forma seksu oralnego polegająca na głębokim penetrowaniu ust partnerki/partnera penisem
 Głębokie gardło – film pornograficzny z 1972 r.

 Głębokie Gardło – pseudonim osoby, która doprowadziła do ujawnienia Afery Watergate
 Głębokie Gardło – fikcyjna postać w serialu Z Archiwum X